Архивове́дение — наука, изучающая и разрабатывающая теоретические, методические и организационные вопросы архивного дела и его историю.

Краткая история архивного дела 

Первые архивы возникли еще в древнем мире. Это были так называемые устные архивы.

На Руси первые архивы возникли в церквях и монастырях. Все документы хранились в больших ящиках — ларях. За сохранность ларя отвечал специальный человек — ларник.

К основным документам относились: дипломатические и административные акты, договоры между князьями, жалованные и уведомительные грамоты, бытовая документация. Первыми архивами были: Казна Княжьего двора; местный архив; архивы храмов и монастырей. Архивные документы использовались в юридической, хозяйственной, идеологической жизни, во внешних отношениях, являлись основой летописи. Ведомства: Белый Дворец (ведал личными землями великого князя) и Казённый двор (ведал финансовыми вопросами).

Архивоведение в мире развивалось в форме учебников. Изначальное происхождение этой научной традиции неизвестно. Тем не менее, можно отметить старейшие исторически известные книги на эту тему. Эти предшественники архивоведения были напечатаны в 1571 году, но, вероятно, были написаны уже в первой половине 16 века. Автор, немецкий дворянин Яков фон Рамминген, пожалуй, может рассматриваться как «отец» этого учебного предмета. Он основал традицию архивного дела, которая в Германии выжила по крайней мере пару веков. Это он впервые сформулировал теорию архивоведения. (The earliest predecessors of archival science — Jacob von Rammingen’s two manuals of registry and archival management, printed in 1571, translated by JBLD Strömberg. Lund: Wallin & Dalholm, Lundaboken, 2010.

Архивное дело сегодня 

Весь комплекс архивных документов именуется архивным фондом. Архивный фонд Российской Федерации делится на две большие части — государственную и негосударственную. Хранение государственной части архивного фонда РФ осуществляется государственными и ведомственными архивами.

Государственные архивы подразделяются на федеральные и муниципальные. Федеральные архивы осуществляют хранение документов в строгом соответствии с профилем архива и списками источников комплектования.

См. также 

 Подьячий
 Актуариус
 Архивист
 Архивы России
 Архивы Украины

Примечания

Литература 
 
 Алексеева Е. В., Афанасьева Л. П., Бурова Е. М. Архивоведение. Учебник для начального профессионального образования. — М.: РГГУ, 2002. – 272 с.
 Воронов А. П. Архивоведение. — Санкт-Петербург: тип. А. П. Лопухина, 1901. — [4], 51 с.; 23. — (Конспекты лекций, читанных в Санкт-Петербургском археологическом институте)
  Автократов В. Н. Общая теория архивоведения // Вопросы истории, 1973, № 8.
 Автократов В. Н. К вопросу о методологии архивоведения // Археографический ежегодник за 1969 год — М., 1971.
 Автократов В. Н. Архивоведение в кругу других областей знания // Советские архивы, 1973, № 2.
 Автократов В. Н. Теоретические проблемы отечественного архивоведения. — М.: РГГУ, 2001. — 396 с.
 Попов А.В. О периодизации истории архивов // Мир Евразии. – 2017. – № 4 (39). – С. 44-49
 [[Савин, Валерий Александрович|Савин В. А.]] «Хранить нельзя уничтожить». Формирование и организация Государственного архивного фонда РСФСР – СССР. 1918—1950-е годы. — М.: РГГУ, 2000. — 225 с.
  (обл.)
 Хорхордина Т. И. История Отечества и архивы. 1917 - 1980-е гг. — М.: РГГУ, 1994. – 358 с.
 Хорхордина Т. И.  Диссертация… доктор исторических наук. — М., 2004. 402 с.

Ссылки 
 Архивология и Зооведение 
 Архивы России